Barro Alto se poate referi la:
 Barro Alto, Bahia, Brazilia
 Barro Alto, Goiás, Brazilia